Venta hace referencia a varios artículos:

Acción 

 Venta, como la acción de vender algo.

Establecimiento 

 Venta (establecimiento), mesón o posada de antigua tradición histórica que suele situarse en caminos o despoblados.

Geografía 

 Río Venta, situado en Letonia.

Municipios y lugares 
 Venta de La Mesilla, región comprada a México por los Estados Unidos;

En España
 Venta de Baños, municipio en la provincia de Palencia, comunidad autónoma de Castilla y León;
 Venta del Moro, municipio en la Comunidad Valenciana;
 Venta de Santa Bárbara, también conocida como Venta Cordobicas o La Máquina, provincia de Granada;
 Venta del Pobre, localidad del municipio de Níjar, provincia de Almería;
 Venta del Rayo, localidad en la provincia de Granada;

Ventas (establecimientos) 

 Venta de Borondo
 Venta Cornejo
 Venta de la Inés
 Venta de la Jaquesa
 Venta de la Mascareta

Ventas (Madrid) 
 Las Ventas, plaza de toros situada en Madrid.
 Ventas (Ciudad Lineal), barrio de Madrid.
 Ventas, estación del Metro de Madrid.

Cine 

 Venta de Vargas, película española de 1958.